Karl Friedrich Schinkel - arquiteto alemão.
5297 Schinkel - asteróide.

Desambiguação